Fonwisin (, ) oder Fonwisina ist der Familienname folgender Personen:

 Denis Iwanowitsch Fonwisin (1745–1792), russischer Satiriker und Komödiendichter
 Michail Alexandrowitsch Fonwisin (1787–1854), russischer Generalmajor, Saint-Simonist und Dekabrist
 Natalja Dmitrijewna Fonwisina (1803–1869), Ehefrau des Dekabristen Michail Fonwisin